Le Monastier ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

 Le Monastier-Pin-Moriès, Gemeinde im Département Lozère
 Le Monastier-sur-Gazeille, Gemeinde im Département Haute-Loire
 Kanton Le Monastier-sur-Gazeille im Département Haute-Loire

Monastier ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Monastier (1774–1852), französisch-schweizerischer Geistlicher und Historiker
Hélène Monastier (1882–1976), Schweizer Lehrerin und Friedensaktivistin

Siehe auch:

 Le Monastère
 Monestier